Nils Lundgren kan syfta på:

 Nils Lundgren (född 1936), nationalekonom och politiker, tidigare partiledare Junilistan
 Nils Lundgren (fysiolog) (1915–1989), fysiolog och professor
 Nils Lundgren (professor) (1904–1991),  professor i oto-rhino-laryngologi (öron-näsa-hals)